Сент-Етьє́нн-ла-Сіго́нь, Сент-Етьєнн-ла-Сіґонь () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 380 км на південний захід від Парижа, 85 км на південний захід від Пуатьє, 24 км на південь від Ніора.

Історія 

1 січня 2018 року Сент-Етьєнн-ла-Сігонь, Бельвіль, Буассероль i Приссе-ла-Шаррієр було об'єднано в новий муніципалітет Плен-д'Аржансон.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 58 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 144,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сент-Етьєнн-ла-Сігонь на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сент-Етьєнн-ла-Сігонь на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Де-Севр